Епископ се може односити на:
 Епископ (свештеник)
 Епископ(пројектор)